Mikasa est une ville du Japon.
Le mont Mikasa est un autre nom du mont Wakakusa à Nara, au Japon.
Le parc Mikasa est un parc situé à Yokosuka, au Japon.
Mikasa est une dénomination locale (Kansai) du Dorayaki, une pâtisserie japonaise.
Le prince Mikasa (1915-2016) est un prince japonais, frère de l'empereur Shōwa.
Le Mikasa était un cuirassé de la Marine impériale japonaise.
L'entreprise Mikasa est une des sociétés du groupe Arc International.
La marque de ballons japonaise Mikasa.
Mikasa Ackerman, personnage du shōnen manga L'Attaque des Titans.